Smolarz – ginący zawód

 Smolarz – gajówka w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Dębowa kłoda
 Smolarz – osada w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Stare Kurowo
 Henryk Smolarz

Linki zewnętrzne